Az 1980-as rali-világbajnokság volt a 8. rali-világbajnoki szezon. Január 19-én kezdődött és december 14-én lett vége. Az egyéni bajnok Walter Röhrl lett, a csapat világbajnok pedig a Fiat.

Végeredmény

Versenyző

További információk 
 1980-as rali-világbajnokságról a rallybase.nl honlapon

Rali-világbajnokságok
Rali